Gino Vannelli (1952), een Canadees zanger en tekstschrijver
 Joe Vannelli (1950), een Canadees muzikant en producent

Achternaam